

Алджер — селище, штат Огайо
 Алджер — переписна місцевість, штат Вашингтон